

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Édouard Thouvenel, (1818-1866), diplomate et homme politique français ;
 Jean-Christophe Thouvenel, (1958- ), footballeur français ;
 Pierre Thouvenel, (1745-1815), médecin français ;
 Pierre Sébastien Thouvenel, (1782-1837), homme politique français ; 

Homonymie
Homonymie de patronyme